Allium denticulatum puede hacer referencia a:
 Allium denticulatum Kit., sinónimo de Allium carinatum subsp. carinatum.
 Allium denticulatum (Ownbey & Aase ex Traub) McNeal, nom. illeg., sinónimo de Allium fimbriatum var. denticulatum.